Футболист года в Словакии — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту Словакии по итогам года.

Победители

См. также 
 Футболист года в Чехословакии

Футболисты Словакии
Футбольные награды